Nelissen est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 
 Arthur Nelissen (1879-1922), architecte néerlandais actif à Bruxelles, représentant de l'Art nouveau en Belgique
 Danny Nelissen (1970-), coureur cycliste néerlandais
 Roelof Nelissen (1931-2019), homme politique néerlandais
 Wilfried Nelissen (1970-), coureur cycliste belge

Lieux et édifices 
 Maison Nelissen

Homonymie de patronyme